Genrich Altshuller (1926-1998), ingénieur soviétique, inventeur de la théorie TRIZ de résolution des problèmes inventifs, également écrivain de science-fiction sous le pseudonyme Genrikh Altov ;
 Lev Altshuler (1917-2003), physicien russe ayant travaillé dans le domaine de la physique de la matière condensée, membre du projet de bombe atomique soviétique.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif